Le réseau de bus Saint-Lô Agglo Mobilité ou SLAM BUS (anciennement Transports Urbains Saint-Lô Agglo) est créé en 1980 et renommé en 2019. Il est composée de cinq lignes avec  et deux petits bus (Transport à la demande) et deux minibus électriques.

Le service était géré par Transdev, dont le contrat a été renouvelé pour la période allant du  au . Depuis le , le réseau est géré par Tusa Delcourt (filiale des Autocars Delcourt).

En 2008, la société enregistre plus de  voyages.

Histoire du réseau

Structure du réseau

Organisation 
Il y a deux pôles de correspondances : la gare SNCF et l'hôtel de ville de Saint-Lô

Itinéraire des lignes

Lignes régulières

Les véhicules

Le parc 
Le parc a été entièrement renouvelé en  avec l'acquisition de  véhicules. 

Le parc total est composé de :

  Urbanway 
 cinq Iveco Urbanway  
 deux petits bus Peugeot Boxer (Transport à la demande)
 deux minibus BlueBus .

Une nouvelle campagne d'habillage des véhicules est initiée conjointement au renouvellement du parc. La livrée à dominante rouge et blanc disparaît au profit d'une livrée bleu turquoise et blanche.

S'ajoute à cela, une campagne d'équipement des véhicules afin de répondre aux nouvelles normes d'accessibilité des Transports en Commun (annonces sonores, bandeaux défilants).

Utilisation du réseau

Usages

Points d'arrêt 

Alsace Lorraine, Amis de l'Homme, Arc en Ciel, Aurore École

Bechevel ,Bellevue, Bois Ardent
Burel

Centre Aquatique
Champ de Mars
Chêne Dancel
Collège Lavalley
Colombes
Conseil Départemental
Croix

Carrée
Curie

Demeurance
DEPOT
Dollée
Doucetière

Église
Enfer
ESAT
Exode

Falourdel
Fauvettes
Ferronnière
Fresnelière
Fumichon

Gare SNCF
Gendarmerie
Golf
Goubedière
Grandin
Grimouville

Haras
Haut Candol
Haute Folie
Hôtel de Ville
Hotel de Ville samedi (marché)

Jardin du Pressoir
Jean Follain

Kennedy
Koenig

La Cavée
La Chevalerie
La Clergerie
La Détourbe
La Houssaye
La Madeleine
La Palière
La Roque
La Seigneurie
La Tremblaye
La Valette
La Vignette
Le Buot
Le Hutrel
Les 5 Chemins
Les Cabines
Les Charmilles
Les Coutures
Les Ecoles
Les Hêtres
Les Pénitents
Les Platanes
Les Sycomores
Lycée Le Verrier

Mairie Condé
Mairie La Meauffe
Mairie Sainte-Suzanne
Mairie St-Georges
Major Howie
Maternité
Mersier

Oratoire

Parc des Expositions
Pasteur
Périers
Pigas
Pompidou
Poterne

Rocs Mousses
Ronchettes
Rue Havin

Sainte Marie
Saint Jean
Saint Thomas
Six Juin

Théâtre
Turgis

Varlin
Villechien
Villedieu
Villeneuve

X. Antoine

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Réseau interurbain de la Manche
 Réseau routier de la Manche

Lien externe 
 Sur le site de Saint-Lô Agglo

Entreprise ayant son siège dans la Manche
Saint-Lô
Transport dans la Manche
Entreprise de transport en commun ayant son siège en France
Entreprise de transport en bus
Saint-Lô